Schoch - niemieckie nazwisko, pochodzi od średnio-wysoko-niemieckiego Schoche - stodoła, stóg siana .
 Anton Schoch
 Philipp Schoch
 Simon Schoch

Przypisy 

Niemieckie nazwiska